Palustre puede hacer referencia a:

Paleta de albañil, herramienta de albañilería formada por una lámina metálica triangular sujetada por un mango.
Palustre, lo perteneciente o relativo a una laguna o a un pantano.
Planta acuática, plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas.